La peccatrice (The Good Bad Girl) – film del 1931 diretto da Roy William Neill
La peccatrice  – film del 1940 diretto da Amleto Palermi
La peccatrice  – film del 1950 diretto da Willi Forst
La peccatrice  – film del 1975 diretto da Pier Ludovico Pavoni